Zanoga – dawna wieś w Bułgarii
 Zanoga – szczyt górski na Ukrainie